Het seizoen 1970/71 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 6 september 1970 en eindigde op 20 mei 1971. KSK Tongeren won in Derde Klasse A, K. Boom FC won in Derde Klasse B.

Naamswijzigingen
 Racing Club de Jette fuseerde met R. Stade de Bruxelles en werd Racing Jet de Bruxelles.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 Patro Eisden (rechtstreeks)
 RRC Tournai (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 Léopold Club Bastogne (kampioen 4A)
 KFC Dessel Sport (kampioen 4B)
 KSV Oudenaarde (kampioen 4C)
 KSK Tongeren (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 KSK Tongeren (kampioen 3A)
 K. Boom FC (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 VC Westerlo (rechtstreeks uit 3A)
 RRC Tirlemont (rechtstreeks uit 3A)
 K. Kortrijk Sport (rechtstreeks uit 3B)
 Racing Jet de Bruxelles (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, KSK Tongeren en K. Boom FC, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

De teams die tweede eindigden in hun reeks, Patro Eisden en R. Excelsior Mouscron, speelden ook een wedstrijd. De wedstrijd werden echter enkel voor de eer gespeeld aangezien geen van beide teams kon promoveren.

Testwedstrijd degradatie
De teams die voorlaatste eindigden in hun reeks, VC Westerlo en K. Kortrijk Sport, speelden een wedstrijd voor het geval er een extra plaats zou vrijkomen in Derde Klasse.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3